Ревя́чка — деревня в Смоленской области России, в Ельнинском районе. Население — 1 житель (2007 год) Расположена в юго-восточной части области в 9,5 км к северо-западу от города Ельня, в 8,5 км севернее автодороги  Новоалександровский(А101)- Спас-Деменск — Ельня — Починок, в 9 км к западу от автодороги  Сафоново — Рославль. В 4 км южнее деревни железнодорожная станция Нежода на линии Смоленск — Сухиничи. Входит в состав Леонидовского сельского поселения.

Экономика 
Крестьянское хозяйство .

Примечания 

Населённые пункты Ельнинского района